Межени́новка — топоним в России.

Межениновка — разъезд Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги. 
Межениновка — село в Томском районе Томской области.
Межениновка — железнодорожная станция Средне-Сибирской железной дороги, с 1909 года станция Томск-I.